Куртеян (Куртиян):
 Куртеян, Александр Александрович (род. 1996) — молдавский и российский футболист.
 Куртеян (Куртиян, Куртияну), Александр Владимирович (род. 1974) — молдавский футболист, молдавский и российский тренер.

См. также 
  (род. 1987) — румынский футболист.